David Jirka – vogatore ceco
 Erik Jirka – calciatore slovacco, centrocampista
 Josef Jirka – hockeista cecoslovacco su ghiaccio
 Miroslav Jirka – calciatore ceco